Кетрін, Кейт, Кейті Джонсон:
 Кейті Джонсон (народилася 1959), американська художня гімнастка
 Кетрін Джонсон (народилася в 1967), англійська гравчиня хокею на траві

 Кетрін Джонсон (нар. 1918), афро-американський фізик, простір вчений і математик

Див. також 
 Джонсон
 Юнсон